Birgitta Karlström Dorph – diplomatica svedese
 Fredrik Karlström – giocatore svedese di hockey su ghiaccio
 Jacob Karlstrøm – calciatore norvegese, portiere
 Jesper Karlström – calciatore svedese, centrocampista
 Perseus Karlström – marciatore svedese